J. W. Sältzer ist eine gebräuchliche Abkürzung für folgende Persönlichkeiten

 Johann Wilhelm Sältzer (J. W. Sälzer; 1779–1853), deutscher Architekt und Sachsen-Weimar-Eisenachischer Baubeamter
 Justus Wilhelm Sältzer (1835–1896), deutscher Textilkaufmann und Unternehmensgründer, siehe Kaufhaus J. W. Sältzer